Абабков — русская фамилия; имеет женскую форму Абабкова.

Абабков 
 Абабков, Тихон Иванович (1908–1984) — советский государственный и партийный деятель.

Абабкова 
 Абабкова, Мария Александровна (род. 1935) — передовик советского текстильного производства, прядильщица Гродненского тонкосуконного комбината, Герой Социалистического Труда.